

Anni
32 – anno del I secolo d.C.
32 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
32 – numero naturale